Autre nom de la lunette astronomique, par opposition au télescope (réflecteur).
 réfracteur (ophtalmologie) : Simulateur de lunettes pour la mesure subjective des troubles de la vision.